Németh Ferenc
 Németh Ferenc (1894–?) sífutó olimpikon
 Németh Ferenc (1919) kosárlabdázó, kézilabdázó
 Németh Ferenc (1927–2010) versenylovas, Imperiál egykori lovasa
 Németh Ferenc (1932) újságíró
 Németh Ferenc (1933) hollandiai magyar állatorvos, az MTA tagja
 Németh Ferenc (1934–1997) magyar bajnok labdarúgó, edző
 Németh Ferenc (1936) olimpiai bajnok öttusázó, edző, sportvezető
 Németh Ferenc (1952–2013) sportfotóművész, fotóriporter
 Németh Ferenc (1956-) vajdasági magyar művelődéstörténész, könyvkiadó, szerkesztő
 Németh Ferenc (1976-) dzsesszzenész
 Németh Ferenc (kézilabdázó)
 Németh Ferenc a Tatabányai Bányász egykori labdarúgója
 Németh Ferenc (lelkész)

hasonló nevűek
 Németh Ferenc István (1950) építész

Jegyzetek